Pułki artylerii lekkiej (polowej) noszące numer 1:

Wojska Polskiego:
 1 Pułk Artylerii Legionów (1914–1918)
 1 Pułk Artylerii Polowej (XI-XII 1918 → 6 pap → 7 pap → 7 pal)
 1 Pułk Artylerii Polowej Legionów (1919 → 2 pap Leg. → 2 pal Leg.)
 1 Pułk Artylerii Polowej Legionów (1919–1931)
 1 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego (1932–1939)
 1 Pułk Artylerii Polowej Lwów (1918–1919 → 4 pap → 5 pap → 5 pal)
 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. gen. Bema (1940)
 1 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej (1942–1947)
 1 Berliński Pułk Artylerii Lekkiej (1943–1955)

Niemieckie:
 1 Pułk Artylerii Polowej Gwardii Cesarstwa Niemieckiego – Armii Cesarstwa Niemieckiego, sformowany 29 lutego 1816, garnizon: Berlin; Korpus Gwardii
 1 Pułk Artylerii Polowej im. Ks. Pruskiego Augusta (1 Litewski) – Armii Cesarstwa Niemieckiego, sformowany 1 października 1772; garnizony: Gąbin (Gumbinnen) i Wystruć (Insterburg); I Korpus Armijny

Zobacz też 
 1 Pułk Artylerii
 1 Pułk Artylerii Ciężkiej